Crângași bezeichnet:

 Crângași (Bukarest), ein Stadtviertel im Sektor 6 von Bukarest (Rumänien)
 Crângași (Dâmbovița), ein Dorf im Kreis Dâmbovița (Rumänien)